Parchomiwka (; ) ist ein Dorf im Nordwesten der ukrainischen Oblast Charkiw mit etwa 3300 Einwohnern (2012). 
 

Das erstmals 1688 schriftlich erwähnte Dorf
ist das administrative Zentrum  der gleichnamigen, 108,592 km² großen Landratsgemeinde im Westen des Rajon Krasnokutsk, zu der noch das Dorf Harkawez (, ) mit etwa 10 Einwohnern sowie die Ansiedlungen 
Pawliwka (, ) mit etwa 270 Einwohnern und Stepowe (, ) mit etwa 200 Einwohnern gehören.

Die Ortschaft liegt an der Grenze zu den Oblasten Sumy und Poltawa am Ufer der Kotelwa (), einem 31 km langen, linken Nebenfluss der Worskla 14 km nordwestlich vom Rajonzentrum Krasnokutsk und etwa 100 km westlich vom Oblastzentrum Charkiw.

Söhne und Töchter des Ortes 
 Stepan Grisodubow (1884–1965), Flugzeugbauer und Pilot

Weblinks 

 Webseite des Gemeinderates (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Ersterwähnung 1688
Rajon Bohoduchiw